Štěpánovský potok je jméno nejméně dvou vodních toků a jednoho chráněného území:

 Štěpánovský potok (přítok Krupé) – pravostranný přítok Krupé v okrese Šumperk
 Štěpánovský potok (přítok Sázavy) – levostranný přítok Sázavy v okrese Benešov 
 přírodní rezervace Štěpánovský potok na výše uvedeném přítoku Sázavy